Postaci
 św. Teresa z Ávili, Teresa Wielka (1515-1582) – hiszpańska karmelitanka, Doktor Kościoła
 św. Teresa Małgorzata od Serca Jezusowego Redi (1747-1770) – włoska karmelitanka
 św. Teresa Yi Mae-im (1788-1839) – męczennica koreańska
 św. Teresa Kim (1797-1840) – męczennica koreańska
 św. Teresa Eustochio Verzeri (1801-1852) – włoska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego
 św. Teresa Couderc (1805-1885) – francuska zakonnica, założycielka Kongregacji Naszej Pani Rekolekcji w Wieczerniku
 św. Teresa Kim Im-i (1811-1846) – męczennica koreańska
 św. Teresa od Jezusa Jornet e Ibars (1843-1897) – hiszpańska zakonnica, założycielka Małych Sióstr Opuszczonych Starców
 św. Teresa Zhang He (1864-1900) – męczennica chińska
 św. Teresa z Lisieux, od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, Mała Tereska (1873-1897) – francuska karmelitanka, Doktor Kościoła
 św. Teresa Chen Jinjie (1875-1900) – męczennica chińska
 św. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942) – karmelitanka, filozof, męczennica, patronka Europy
 św. Teresa od Jezusa z Andów (1900-1920) – chilijska karmelitanka
 św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997) – macedońska zakonnica, założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości

 Inne
 Święta Teresa – film opisujący życie Teresy z Ávili

Zobacz też 
 Błogosławiona Teresa
W innych językach:
 Santa Teresa – po hiszpańsku, portugalsku i włosku
 Sainte-Thérèse – po francusku